United Belizens é um clube de futebol de Belize. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez em 1966/67.

Clubes de futebol de Belize